Кубок Казахстану з футболу 2017 — 26-й розіграш кубкового футбольного турніру в Казахстані. Титул здобув Кайрат.

Календар

Груповий раунд 
Матчі пройшли з 28 березня по 6 квітня 2017 року.

Група 1

Група 2 

Примітка.
30 березня 2017 року команда Алтай знялась зі змагань.

Група 3

1/8 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|19 квітня 2017

|}

1/4 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|10 травня 2017

|}

1/2 фіналу 

| colspan="5" style="background:#fcc;"|24 травня/21 червня 2017

|}

Фінал

Примітки

Посилання 
 Кубок Казахстану на soccerway 
 Офіційний сайт 

2017
Казахстан
2017 у Казахстані